Укили Ыбрай Сандыбайулы — казахский народный композитор, акын, певец
 Укили Ыбырай (до 2010 г. — Оскен) — аул в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области

См. также 
 Укили (быв. Перьятинка) — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.